Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jiří Hřebec che ha battuto in finale Ilie Năstase 6-1, 7-6, 2-6, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 1975